Jacek Jabłoński – mnich benedyktyński żyjący na przełomie XVII i XVIII w.
 Jacek Jabłoński – lekarz, działacz społeczny
 Jacek Jabłoński – polski kulturysta, trzykrotny mistrz Polski
 Jacek Jabłoński – polski muzyk, członek zespołu heavymetalowego CETI
 Zobacz też
 Jabłoński
 Jacek